Hrvatska:
 Kladje, naselje u sastavu grada Samobora, Zagrebačka županija

Slovenija:
 Kladje (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Kladje (Gorenja vas- Poljane, Slovenija), naselje u sastavu općine Gorenja vas- Poljane
 Kladje nad Blanco, naselje u sastavu općine Sevnica
 Kladje pri Krmelju, naselje u sastavu općine Sevnica